Ernst Eduard Taubert (Regenwalde, Pomerània, 1838 - Berlín, 1934), compositor i crític musical
 Otto Taubert (Naumburg, 1833 - Torgau, 1903), compositor i literat alemany 
 Wilhelm Taubert (Berlín, 1811 - 1891), compositor i director d'orquestra alemany